Arschloch bezeichnet:
 den Anus im vulgär-umgangssprachlichen Jargon  
 Arschloch, ein vulgär-umgangssprachliches Schimpfwort
 Arschloch (Kartenspiel), ein Kartenspiel, auch als „Bettler“ bekannt

Kleines Arschloch bzw. Das kleine Arschloch bezeichnet:
 Das Kleine Arschloch, eine Comicfigur von Walter Moers
 Kleines Arschloch (Comic), die dazugehörige Serie von Bildgeschichten (1986–1995)
 Kleines Arschloch (Film), einen auf der Comicserie basierenden Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1997
 Das kleine Arschloch und der alte Sack – Sterben ist Scheiße, dessen Fortsetzung aus dem Jahre 2006

Siehe auch:

 Aktion Arschloch
 Arschloch-Affäre, siehe Kaviar-Affäre
 Arschlochwinkel
 Arschlochwandelweg, siehe Gutshaus Klein Strömkendorf